Lijst van trainers van Excelsior Rotterdam.

Excelsior
SBV Excelsior
Trainers